ZY – codice vettore IATA di Ada Air Albania